La Plaça de la Boqueria (en francès Place Laborie) era el nom d'una plaça molt petita de Perpinyà, actualment anomenada Jean Jaurés.

Referències 

Perpinyà
Places de Catalunya